Easterby ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Easterby (* 1971), irischer Rugby-Union-Spieler
 Simon Easterby (* 1975), irischer Rugby-Union-Spieler